

Ebraismo 
 Korban – sacrificio cruento o incruento proprio dell'antica religione ebraica
 Korban – sacrificio a Yahweh
 Korban olah – rito ebraico in cui si compivano sacrifici animali

Persone 
 Gennadij Korban – ex lottatore russo, fino al 1991 sovietico